Crotonoideae — підродина у родині молочайних (Euphorbiaceae).

Триби

Триби Adenoclineae 
Є 2 підтриби і 6 родів:

 Підтриба Adenoclininae
 Adenocline (також Adenoclina, Diplostylis, Paradenocline)
 Ditta
 Glycydendron
 Klaineanthus
 Tetrorchidium (також Hasskarlia, Tetrorchidiopsis): Підтриба Endosperminae
 Endospermum (також Capellenia)

Триба Aleuritideae 
У цієї триби 6 підтрибів і 14 родів:

 Підтриба Aleuritinae
 Aleurites (also Camirium)
 Reutealis
 Vernicia (also Ambinux, Dryandra, Elaeococca): Підтриба Benoistiinae
 Benoistia

 Підтриба Crotonogyninae
 Crotonogyne (також Neomanniophyton)
 Cyrtogonone
 Manniophyton

 Підтриба Garciinae
 Garcia (також Carcia): Підтриба Grosserinae
 Cavacoa
 Grossera
 Sandwithia
 Tannodia (також Domohinea)
 Tapoides

 Підтриба Neoboutoniinae
 Neoboutonia

Триба Codiaeae 
Існує 15 родів:

 Acidocroton
 Baliospermum
 Baloghia (також Steigeria)
 Blachia (також Deonia)
 Codiaeum (також Crozophyla, Junghuhnia, Phyllaurea, Synaspisma)
 Colobocarpos
 Dimorphocalyx
 Dodecastigma
 Fontainea
 Hylandia
 Ophellantha
 Ostodes
 Pantadenia
 Pausandra
 Sagotia
 Strophioblachia

Триба Crotoneae 
6 родів:

 Astraea
 Brasiliocroton
 Croton (також Agelandra, Aldinia, Angelandra, Anisepta, Anisophyllum, Argyra, Argyrodendron, Astraea, Astrogyne, Aubertia, Banalia, Barhamia, Brachystachys, Calypteriopetalon, Cascarilla, Centrandra, Cieca, Cleodora, Codonocalyx, Comatocroton, Crotonanthus, Crotonopsis, Cyclostigma, Decarinium, Drepadenium, Eluteria, Engelmannia, Eremocarpus, Eutrophia, Friesia, Furcaria, Geiseleria, Gynamblosis, Halecus, Hendecandas, Heptallon, Heterochlamys, Heterocroton, Julocroton, Klotzschiphytum, Kurkas, Lasiogyne, Leptemon, Leucadenia, Luntia, Macrocroton, Medea, Merleta, Monguia, Myriogomphus, Ocalia, Oxydectes, Palanostigma, Penteca, Pilinophyton, Piscaria, Pleopadium, Podostachys, Saipania, Schradera, Semilta, Tiglium, Timandra, Tridesmis, Triplandra, Vandera)
 Mildbraedia (також Neojatropha, Plesiatropha)
 Moacroton (також Cubacroton)
 Paracroton (також Desmostemon, Fahrenheitia)

Триба Elateriospermeae 
лише 1 рід:
 Elateriospermum (також Elaterioides, Elaterispermum)

Триба Gelonieae 
2 роди:
 Cladogelonium
 Suregada (також Ceratophorus, Erythrocarpus, Gelonium, Owataria)

Триба Jatropheae 
8 родів:

 Annesijoa
 Deutzianthus
 Jatropha (також Adenorhopium, Adenoropium, Castiglionia, Collenucia, Curcas, Jatropa, Loureira, Mesandrinia, Mozinna, Zimapania)
 Joannesia (також Anda, Andicus)
 Leeuwenbergia
 Loerzingia
 Oligoceras
 Vaupesia

Триба Manihoteae 
2 роди:
 Cnidoscolus (також Bivonea, Jussieuia, Mandioca, Victorinia)
 Manihot (також Hotnima, Janipha, Manihotoides)

Триба Micrandreae 
Є 2 підтриби і 4 роди:

 Підтриба Heveinae
 Hevea (також Caoutchoua, Micrandra, Siphonanthus, Siphonia): Підтриба Micrandrinae
 Cunuria
 Micrandra (також Clusiophyllum, Pogonophyllum)
 Micrandropsis

Триба Ricinocarpeae 
Є 2 підтриби та 7 родів:

 Підтриба Bertyinae
 Bertya (також Lambertya)
 Borneodendron
 Cocconerion
 Myricanthe

 Підтриба Ricinocarpinae
 Alphandia
 Beyeria (також Beyeriopsis, Calyptrostigma, Clavipodium)
 Ricinocarpos (також Echinosphaera, Ricinocarpus, Roeperia)

Триба Ricinodendreae 
Існує 3 роди:
 Givotia
 Ricinodendron
 Schinziophyton

Триба Trigonostemoneae 
Існує лише 1 рід:
 Trigonostemon (також Actephilopsis, Athroisma, Enchidium, Kurziodendron, Neotrigonostemon, Nepenthandra, Poilaniella, Prosartema, Silvaea, Telogyne, Tritaxis, Tylosepalum)

Примітки

Посилання 
 
 Crotonoideae  на сайті «Tropicos»
 Crotonoideae  на сайті «Universal Biological Indexer and Organizer»

Молочайні